DUV steht für: 
 Deutsche Ultramarathon-Vereinigung, Interessenvertretung mit Verbandsstrukturen der Ultramarathonläufer 
 Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften
 Deutscher UniversitätsVerlag, ein Imprint der Springer Fachmedien Wiesbaden
 Deep Ultraviolet Lithography, Fotolithografie für Technologie-Knoten unterhalb von 0,25 µm unter Nutzung von Excimer-Laser mit 193 oder 248 nm Wellenlänge 

DuV steht für: 
 Druck- und Verlagshaus Frankfurt, ehemals herausgebendes Verlagshaus der Frankfurter Rundschau

duv steht für: 
 Duvle (ISO-639-3-Code), eine der Geelvink-Bay-Sprachen

Siehe auch:
 DÜV

Abkürzung